Alfonsetti ist der Familienname folgender Personen:
 Gianbattista Alfonsetti (* 1929), italienischer Boxer
 Jean Alfonsetti (1908–??), luxemburgischer Radrennfahrer